Il coraggio della paura – film del 1911 diretto da Giuseppe De Liguoro
 Il coraggio della paura (Sky Devils) – film del 1932 diretto da A. Edward Sutherland